Disk je lahko:

 trdi disk - zunanji pomnilnik oziroma medij za shranjevanje podatkov
 optični disk - CD-ROM, DVD
 disk (atletika) - športni rekvizit
 disk (zavora) 
 akrecijski disk - disk difuzne snovi, ki obkroža osrednje astronomko telo.

Zunanje povezave